Die 1. HNL 2012/13 war die 22. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 21. Juli 2012 und endete am 26. Mai 2013.

Aufgrund einer Umstellung von 16 auf 12 Vereine sollten am Ende der Vorsaison ausnahmsweise fünf Teams in die 2. HNL absteigen. Am 13. April 2012 gab der Kroatische Fußballverband das Ergebnis der ersten Lizenzierungsrunde bekannt, wobei lediglich drei Vereine die Anforderungen erfüllten (Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva Zagreb und NK Zagreb). Am 15. Mai 2012 wurde bekannt gegeben, dass alle verbliebenen Erstligisten eine Lizenz erhalten und es keinen sportlichen Aufsteiger aus der 2. HNL gibt, der die Bedingungen erfüllt. Somit startet dieses Spieljahr mit den 12 bestplatzierten Teams aus dem Vorjahr.

Fünf Spieltage vor Schluss stand der Titelgewinn für Dinamo Zagreb nach einem 1:1 von Hajduk Split gegen NK Slaven Koprivnica fest.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2012/13 auf RSSSF.org (englisch)
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13